

Geografia 
 Picchi Cagle – gruppo di vette acuminate della dorsale Patrimonio, in Antartide

Persone 
 Chris Cagle – cantautore country statunitense
 Harold Cagle – velocista statunitense
 Myrtle Cagle – aviatrice statunitense
 Yvonne Cagle – astronauta statunitense